Aceasta este o listă ce cuprinde toate drumurile naționale din România așa cum au fost clasificate de Ministerul Transporturilor.

 

Drumuri naționale
România
Drumuri naționale
Lista